Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Pennsylvania 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Candy Reynolds e Anne Smith che hanno battuto in finale Sandy Collins e Kim Sands 7–6, 6–1.

Teste di serie 

 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Catherine Suire (semifinali)

 Candy Reynolds /  Anne Smith (Campionesse)
 Sandy Collins /  Kim Sands (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Pennsylvania 1986